Рейхенбахские конвенции 1813 года — три конвенции, подписанные с небольшим промежутком в 1813 году в Рейхенбахе (ныне Дзержонюв, Польша).

Первые две конвенции, субсидные, между Пруссией и Великобританией и между Россией и Великобританией о союзе в войне с Наполеоном и английских субсидиях были заключены 2 (14) июня и 3 (15) июня соответственно. По ним, Великобритания предоставляла Пруссии субсидии на сумму 666 666 фунтов стерлингов, в обмен на обязательства выставления Пруссией 80-и тысячной армии в продолжавшейся войне, а также уступки Прусским королём княжества Хильдесхайм Ганноверу, а также Великобритания предоставляла России субсидии на сумму 1 333 334 фунтов стерлингов, с тем, чтобы последняя содержала в войне 150-и тысячную армию.

Третья конвенция, между Россией и Пруссией, с одной стороны, и Австрией — с другой, была заключена 15 (27) июня. Она была подписана: от России — графом К. В. Нессельроде (которому ассистировал фон Анштетт), от Пруссии — князем К. А. Гарденбергом, от Австрии — графом Стадион-Таннгаузеном и завершила переговоры о присоединении Австрии к 6-й антинаполеоновской коалиции. Предусматривала составление общего плана военных действий, намечала основы послевоенного устройства Европы.

Согласно Рейхенбахской конвенции Австрия брала на себя посредничество при переговорах с Наполеоном. По настоянию Австрии требования союзников были ограничены следующими условиями:

 уничтожение герцогства Варшавского и раздел его между тремя союзными державами;
 присоединение к Пруссии Данцига и очищение французами всех крепостей в Пруссии и герцогстве Варшавском;
 возвращение Австрии иллирийских провинций;
 восстановление независимых ганзейских городов — Гамбурга и Любека.

В случае отказа Наполеона принять эти условия позднее 20 июля, Австрия обязывалась вступить в войну против него, выставив 150-тысячную армию. Рейхенбахская конвенция предусматривала составление общего плана военных действий и заключение мира только по общему соглашению союзников.

После безрезультатных переговоров на Пражском конгрессе Австрия 10 августа 1813 года объявила войну Наполеону.

Рейхенбахская союзная конвенция Австрии, Пруссии и России 

Ст. I. Его вел. имп. австрийский, пригласив дворы российский и прусский вступить при его посредничестве в переговоры с Францией о заключении предварительного мира, который мог бы послужить основанием для заключения всеобщего мира, и назначив условия, которые его вел. считает необходимыми для восстановления равновесия и продолжительного спокойствия в Европе, обязуется объявить войну Франции и присоединить свои войска к войскам российским и прусским, если до 20 июля сего года Франциею не будут приняты эти условия.

Ст. II. Упомянутые в предыдущей статье условия суть следующие:

1) уничтожение Варшавского герцогства и раздел входящих в его состав провинций между Россией, Пруссией и Австрией по соглашению, которое состоится между этими тремя державами, без всякого вмешательства со стороны французского правительства;

2) расширение Пруссии, вследствие этого раздела и вследствие уступки города Данцига с территорией…, очищение всех крепостей в прусских владениях…, еще занятых французскими войсками…;

3) возвращение иллирийских провинций Австрии;

4) восстановление ганзейских городов, по крайней мере, Гамбурга и Любека…

Ст. III. В случае, если бы вышеизложенные условия совсем не были приняты Франциею, Австрия обязуется немедленно приступить к преследованию посредством войны той цели, которой она не могла достичь путём переговоров…

Ст. V. (Обязательство Австрии и России содержать во все продолжение военных действий по 150000 человек войска и Пруссии — 80000 человек.)

Ст. VII. (Взаимное обязательство не заключать сепаратного мира.)

Ст. XI. Союзные дворы обязуются навсегда сохранять настоящую конвенцию в строжайшей тайне…

Ссылки 
 

Международные договоры XIX века
Международные договоры Австрии
Международные договоры Пруссии
Международные договоры Российской империи
Международные договоры Великобритании
Договоры Наполеоновских войн
1813 год
Договоры по алфавиту